Абеди — имя или фамилия.

Личное имя или прозвище 
  (наст. имя — Робсон Висенте Гонсалвес; р. 1979) — бразильский футболист, финалист Кубка Бразилии в составе клуба «Васко да Гама» (2006).
 Абеди Пеле (род. 1964) — ганский футболист.
  (наст. имя — Принс Абеди Адольфус; р. 1984) — нигерийский футболист, игрок Чемпионата Кувейта в составе клуба «Аль-Ансар».

Фамилия 
  (род. 1994) — иранский футболист, игрок Про-лиги Персидского залива в составе клуба «Малаван».
  (1924—1964) — танзанийский политик, мэр Дар-эс-Салама (1960—1961).
 Абеди, Асад Алах — иранский политик, мэр Шираза (1986—1988).
  (род. 1967) — немецкая детская писательинца.
 Абеди, Мехди — поверенный в делах Ирана в Швейцарии (2014—2016).
 Абеди, Мину (род. 1986) — иранская лучница, бронзовая медалистка Исламских игр солидарности в стрельбе из блочного лука в индивидуальном первенстве и серебряная медалистка в командном первенстве (2013).
 Абеди, Мохаммад Хоссейн (род. 1978) — иранский шпажист, серебряный медалист Исламских игр солидарности (2005).
  (род. 1939) — пакистанский игрок в бридж, серебряный медалист Бермудского кубка (1981) и Кубка Розенблюма (1986).
  (род. 1985) — иранский шпажист, участник Азиатских игр (2010, 2014).
  (род. 1977) — иранский футболист, игрок Кубка Персидского залива в составе клубов «Барг Шираз» и «Рах Ахан».

См. также